

Міхалувка — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувка — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Михайлівка (Міхалувка) — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Міхалувка — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Міхалувка — частина міста Пулави в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Міхалувка — частина міста Грубешів у Грубешівському повіті Люблінського воєводства
 Міхалувка — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Міхалувка — частина міста Блажова в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Міхалувка — частина села Рича в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — частина села Поддомброва в гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Міхалувка — частина села Скава в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Міхалувка — частина села Міхаловіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Міхалувка — частина села Ґрудек у гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Міхалувка — частина села Яґодне в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувка — частина села Висока Стрижовська (Висока Стшижовська) в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Міхалувка — частина села Баліце в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалувка — колонія в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства